Сересо:

 Сересо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Персоналии 
 Сересо, Бернардо (род. 1995) — чилийский футболист, защитник.
 Сересо, Винисио (род. 1942) — гватемальский политический деятель, президент страны с 1986 до начала 1991 года.
 Сересо, Энрике — испанский кинопродюсер, президент мадридского «Атлетико».